Lambert van Nistelrooij, Nederlands politicus
 Ruud van Nistelrooij, Nederlands voetballer
 Inge van Nistelrooij, Nederlands universitair docent